Valdeorras puede referirse a:

Valdeorras, comarca española perteneciente a la provincia de Orense.

El Barco de Valdeorras, capital de la comarca de Valdeorras.
La Rúa de Valdeorras, municipio sito en la comarca de Valdeorras.
Carballeda de Valdeorras, municipio sito en la comarca de Valdeorras.
Villamartín de Valdeorras, municipio sito en la comarca de Valdeorras.

Valdeorras, denominación de origen del vino producido en la comarca de Valdeorras.
Unión de Carballeda de Valdeorras, partido político de ámbito municipal que gobierna en Carballeda de Valdeorras (Orense).

Topónimos